Hrvatska nogometna liga - Zapad (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Zapad, Hrvatska republička nogometna liga - Zapad, Hrvatska regionalna liga - Zapad)  je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1990./91., te je predstavljala ligu četvrtog stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Ovo je bila posljednja sezona hrvatskih klubova u prvenstvu Jugoslavije, te je nakon završetka sezone liga rasformirana.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila ''Pazinka'' iz Pazina.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 3. stupanj prvenstva Jugoslavije 1990./91. 
 Hrvatska liga - Jug 1990./91. 
 Hrvatska liga - Sjever 1990./91.
 Regionalna liga - Primorska skupina 1990./91.

Vanjske poveznice 
 sportnet.hr forum, Hrvatska republička liga 1945-91

Izvori 
 Vladimir Jugo i dr.: Nogometni klub Halubjan, Viškovo : srebrni jubilej , Rijeka, 1996.,  
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 147-148 
 sportnet.hr forum, Hrvatska republička liga 1945-91, objava od 26. prosinca 2013., pristupljeno 24. studenog 2019.  
  

1990-91 Zapad
1990-91 Zapad
 Zapad